Горинович — фамилия:

 Горинович, Василий Елисеевич (1858—1913) — русский революционер, народник, член партии «Народная воля», этнограф.
 Горинович, Николай Елисеевич (1855—1912) — русский революционер, народник, церковный деятель.

См. также 
 Горин
 Горинов